Мужская национальная сборная Камеруна по волейболу — команда, представляющая Камерун на международных соревнованиях по волейболу. Управляется федерацией волейбола Камеруна (FCVB). В 1964 году национальная федерация вступила в Международную федерацию волейбола. На февраль 2020 года команда занимает 24-е место в рейтинге FIVB и 3-е в рейтинге CAVB.

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Кубках мира

Выступления на Чемпионатах Африки

Выступления на Африканских играх

Примечания

Ссылки 
 Профиль сборной Камеруна на сайте FIVB
 Профиль сборной Камеруна на сайте CAVB

Камерун
Волейбол в Камеруне
Сборные Камеруна